

События 
 Консулы в Риме: Флавий Януарин и Веттий Юст.
 328—373 — Епископ Александрии святой Афанасий, Доктор Церкви (ок. 293—373).
 Лю Яо разбил Ши Ху при Пуфане, но сам разбит под Лояном, взят в плен и казнён.
 Древнейший памятник майя — каменная стела в городе Вашактун.

Родились 
 Валент II — римский император.
 Секст Клавдий Петроний Проб — римский политик и консул середины IV века.
 Фебад — исповедник, епископ Аженский, святой Католической церкви.

Скончались 
 7 декабря — Имру-ль-Кайс I, второй царь государства Лахмидов.
 Марк из Эки — святой исповедник из Эки, епископ.
 Матерн Кёльнский — святой Римско-католической церкви, третий епископ Трирский.

См. также